Линда Грант (; 15 февраля 1951 года) — британская писательница и журналист.

Биография 
Линда Грант родилась в Ливерпуле в семье русских и польских эмигрантов еврейского происхождения. Получила образование в Иоркском университете (Великобритания), университетах Макмастер и Саймон Фрейжер (Канада). В 1985 году вернулась в Великобританию и работала журналистом в газете «The Guardian».

Библиография 
 We Had It So Good — 2011 г.
 The Clothes On Their Backs — 2008 г.
 Still Here («Все ещё здесь»)— 2002 г.
 When I Lived in Modern Times — 2000 г.
 The Cast Iron Shore — 1995 г.

Премии 
Второй роман Линды Грант получил в 2000 году литературную премию Оранж, третий («Все ещё здесь») выдвигался на Букеровскую премию в 2002 году, а четвёртый — в 2008 году.

Примечания 

Писатели по алфавиту
Писатели Великобритании XX века
Английские писатели
Почётные доктора Университета Йорка